Тардиф, Адольф Франсуа (1824—1890) — французский историк.
 
 Тардиф, Гийом (ок. 1440—1492) — французский просветитель.
 Тардиф, Екатерина Владимировна (род. 1978) — российский кинорежиссёр.
  (1855—1923) — французский историк.
 Тардиф, Люк (род. 1984) — французский хоккеист.
  (род. 1949) — канадский хоккеист.

Примечания